Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Espagne de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de l'Espagne aux Championnats du monde.

Premier du Groupe A, l'Espagne est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Qualification 
L'Espagne a obtenu sa qualification grâce à sa victoire lors du Championnat du monde 2013 remporté à domicile.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Absents 
Blessé, Arpad Sterbik n'est pas sur la liste des seize joueurs.

Autres absents Juanín García, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, et Aitor Ariño, l'ailier du FC Barcelone.

Résultats

Phase de groupe (Groupe A) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Quarts de finale 

 Feuille de match

Demi-finales 

 Feuille de match

Match pour la troisième place 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe d'Espagne masculine de handball
 Handball en Espagne
 Championnat du monde de handball masculin 2015

Monde 2015
Espagne
Sport en Espagne en 2015